Ико́на Бо́жией Ма́тери «Поможе́ние ро́дам» (Помощь в родах, Помощница в родах, Помогательница женам чады рождати) — почитаемая в Православной церкви икона Пресвятой Богородицы.

До революции в южно- и западнорусских областях Российской империи, а также в Сибири 26 и 27 декабря отмечали праздник повитух и рожениц Бабьи каши, который находит параллель в совершении  службы иконе «Помощь в родах».

Иконография 
Происхождение иконы неизвестно. Существует два варианта изображения:
 Богородица изображается стоящей в полный рост с молитвенно поднятыми вверх руками, на уровне груди изображается младенец Иисус как на иконе Знамение.
 Богородица изображается с непокрытой головой, распущенными волосами и скрещенными на груди пальцами рук, ниже которых изображён Богомладенец, благословляющий именословно. Всё изображение помещается на полумесяц.

Празднование иконе совершается 8 января (26 декабря по старому стилю).

См. также 

 Православная иконография Богородицы
 Блаженное чрево
 Знамение Божией Матери

Примечания

Литература

Ссылки 
 Икона Божией Матери «Поможение родам»

Православная иконография Богородицы
Иконы Богоматери по алфавиту